10-й чемпионат Украины по футболу был разыгран с 12 июля 2000 года по 19 июня 2001 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Чемпионат, который проводился на стыке тысячелетий, стал первым, с 1993 года, когда за золотые награды разыгралась настоящая борьба, которая шла между киевским «Динамо», донецким «Шахтёром» и, неожиданно, днепропетровским «Днепром», который предыдущие 2 чемпионата провёл в нижней части турнирной таблицы. Только после предпоследнего тура днепропетровская команда потеряла шансы на чемпионство.

До 25-го тура лидировал «Шахтёр», однако ничья с ЦСКА откинула донецкую команду на второе место, с отставанием в 1 очко от динамовцев. В последнем туре между собой встречались «Динамо» и «Днепр». До 84-й минуты этого матча «Шахтёр» занимал 1-е место в турнирной таблице, так как «Динамо» уступало со счётом 0:1, однако голы Андрея Несмачного и Александра Мелащенко принесли титул подопечным Валерия Лобановского.

По итогам сезона высшую лигу покинули дебютант элитного дивизиона, алчевская «Сталь», и тернопольская «Нива». Их места заняли ужгородское «Закарпатье» и александрийская «Полиграфтехника»

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|

|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2000/2001 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2000/2001 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 2000/2001 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2000/2001 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2000/2001 на wildstat.ru
 Сезон 2000/2001 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2000/2001 на stat-football.com

2000/2001
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001
Футбол на Украине в сезоне 2000/2001